Ке́меровский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Кемеровской области России и одноимённое бывшее муниципальное образование (муниципальный район, преобразованный в 2019 году в муниципальный округ).

Административный центр — город Кемерово (не входит в состав района и округа).

География 
Кемеровский район расположен на северо-западе Кузбасса. Площадь района — 4391 кв. км, что составляет 4,59 процента территории Кемеровской области. 
Кемеровский район граничит: на юге – с Крапивинским и Промышленновским районами, на востоке – с Ижморским, Чебулинским, Тисульским районами, на западе – с Топкинским, на севере – с Яйским и Яшкинским районами.

Площадь территории — 4,4 тысячи квадратных километров :
 передано в пользование – 221724,5 га; 
 сдано в аренду – 1719,8 га; 
 площадь, находящаяся в собственности у граждан – 33050,9 га 
 площадь, находящаяся в собственности у юридических лиц – 1290,7 га; 
По использованию, всего: 4,5 тысячи квадратных километров :
 земли поселений – 5593,1 га; 
 земли промышленности – 9398,1 га; 
 земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций – 2208,7 га; 
 земли сельскохозяйственного назначения – 140688 га  — 39,4 % (в том числе пашня — 29,7 %)
 земли особо охраняемых территорий – 735,5 га — 6,6 %
 земли водного фонда – 3435 га — 1,6 %
 земли лесного фонда – 269377 га — 52,4 %

История 
Кемеровский район был образован 11 августа 1924 года на съезде Совета рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов. В него вошли 11 сельсоветов. Одновременно с ним был образован Щегловский район; граница между районами проходила по реке Томь.

Перед властями Кузбасского округа остро стоял вопрос о соответствии его административного центра — Щегловска — городскому статусу: согласно принятому ВЦИК 5 сентября 1924 года «Положению о городских и сельских поселениях» для признания поселения городом заниматься в нём сельским хозяйством должно было не более 25 % населения, а Щегловск этому требованию не удовлетворял. Для закрепления городского статуса властям необходимо было механически повысить процент рабочих в городе. Взгляд их обратился на деревню Кемерово на противоположном берегу реки, поскольку там действовал рудник и находилась большая железнодорожная станция. Толчком стало постановление ВЦИК от 23 января 1928 года, которым деревня Кемерово была отнесена к категории рабочих поселков и создавалась комиссия по организации поссовета. Но уже 12 ноября 1928 года новым постановлением ВЦИК в состав города Щегловска включались «бывшее с. Кемерово, ст. Кемерово Томской ж.д., химический завод и поселок при нем, Кемеровский рудник и поселок при нем». С утратой деревней Кемерово статуса самостоятельного поселения был ликвидирован и Кемеровский район: постановлением Президиума Сибрайисполкома от 6 февраля 1929 года Кемеровский район был упразднён и присоединен к Щегловскому району.

В 1932 году город Щегловск был переименован в Кемерово, одновременно с этим был упразднён Щегловский район.

Указом Президиума ВС РСФСР от 18 февраля 1939 года Кемеровский район был восстановлен из сельской местности Кемеровского горисполкома, включив 16 сельсоветов и 105 населенных пунктов.

Законом Кемеровской области от 17 декабря 2004 года Кемеровский район был также наделён статусом муниципального района, в котором были образованы 9 муниципальных образований (сельских поселений).

В августе-сентябре 2019 года Кемеровский муниципальный район был упразднён, а все входившие в его состав поселения были преобразованы путём объединения в Кемеровский муниципальный округ.

Кемеровский административный район как административно-территориальная единица области сохраняет свой статус.

Население 

 Национальный состав

Удельный вес в общей численности населения: 
городского населения – 0; 
сельского – 100 процентов; 
мужчин – 48,5 процента; 
женщин – 51,5 процента.

Общая площадь жилищного фонда всех форм собственности составляет 895,8 тыс. м², из которого оборудовано водопроводом 93,4 % от общей площади, центральным отоплением — 72,6 %, горячим водоснабжением — 30,4 %. По генеральному плану развития города Кемерово до 2030 года, площадь Кемеровского района уменьшится, но не значительно.

Административно-муниципальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства области Кемеровский административный район включает 9 сельских территорий (границы которых совпадают с одноимёнными сельскими поселениями соответствующего муниципального района).

В рамках муниципального устройства Кемеровский муниципальный район  с 2006 до 2019 гг. включал 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений:

Населённые пункты 
В состав района входит 71 населённый пункт:

Экономика 
На территории муниципального района на 1 января 2007 года зарегистрировано 834 предприятия, объединений, их филиалов и других обособленных подразделений.

Основные виды промышленной деятельности:
 добыча полезных ископаемых (ООО Блок № 2 шахты «Анжерская-Южная», ООО «Разрез Северный Кузбасс», шахта «Романовская»),
 производство прочих неметаллических минеральных продуктов (ООО «Бетон-Сибирь»).

Основные направления сельскохозяйственного производства:
 овощеводство — СПК «Береговой», ОАО «совхоз Суховский»,
 племенное животноводство — ООО «Селяна» (бывший племзавод «Октябрьский»), ООО «Совхоз Звездный».
 На территории района расположен логистический центр ЗАО «Тандер» торговой сети «Магнит»,

Образование и здравоохранение 
В районе имеются следующие муниципальные учреждения: 26 школ и 17 детских садов, входящих в состав общеобразовательных школ; 2 детских сада, имеющих статус юридического лица; 2 учреждения по внешкольной работе с детьми (ДДТ, ДЮКФП); 2 детских дома; 31 сельский Дом культуры и клубов; 31 библиотека; 2 музыкальные школы; 16 киноустановок, 9 народных коллективов, 5 автоклубов, Экомузей-заповедник «Тюльберский городок»; 4 подростковых спортивных клуба, 3 спортивные школы; 27 фельдшерско-акушерских пунктов, 8 врачебных амбулаторий, 4 отделения общей врачебной практики и одна участковая больница.

На территории района находятся организации, оказывающие услуги по оздоровлению населения всего Кузбасса: ООО Санаторий «Кедровый бор», ОАО Санаторий «Сосновый бор», ГОК «Притомье».

В общеобразовательных учреждениях обучаются 3 895 человек и 939 детей посещают дошкольные учреждения. Общая численность педагогов в общеобразовательных и дошкольных учреждениях составила 530 человека. Количество детей обучающихся в 1 смену — 3 677 человек или 94,4 % к общему количеству детей и во 2 смену — 218 человек или 5,6 %. Количество детей посещающих детские дошкольные учреждения по возрасту: до 3-х лет — 134 ребёнка и от 3 до 7 лет — 805 детей. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями 35,1 места на 100 детей дошкольного возраста. В районе имеются одна вечерняя школа, в которой обучается 272 человека (89 педагогов-совместителей), и два муниципальных детских дома, в которых находятся 244 воспитанника (из них 143 коррекционных ребёнка) (83 педагога — воспитателя).

Кроме того, на территории района находятся:
 Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением "Губернаторская специальная общеобразовательная школа в п. Ясногорский (Кемеровская область)
 ГОУ "Губернаторская женская гимназия-интернат" с.Елыкаево
 интернат с. Елыкаево;
 Государственное специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением "Кемеровская специальная общеобразовательная школа" имени народного учителя СССР Э.Г. Фельде с. Верхотомское

В трёх спортивных школах постоянно занимаются 1 331 учащихся, в том числе в специализированной спортивной школе СДЮШОР д. Тебеньки (сани) — 213 человек (8 тренеров), КДДЮСШ № 1 (гири, волейбол, лёгкая атлетика, полиатлон, настольный теннис) — 542 человека (16 тренеров), КДДЮСШ № 2 (шахматы, футбол, лыжи, лёгкая атлетика, полиатлон) — 576 человек (14 тренеров).

В настоящее время пользователей библиотек являются свыше 17 тысяч человек. Поддержка сети библиотек района, особенно в отдалённых местах, где они являются единственными центрами культуры и досуга, входит в число приоритетных направлений в деятельности управления культуры и кино.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Кемеровского района

 
Муниципальные округа Кемеровской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году